Schenck puede referirse para:
 el médico alemán Ernst-Günther Schenck; o
 el botánico alemán Heinrich Schenck.